Petrakiopsis är ett släkte av svampar. Petrakiopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Petrakiopsis